The Wrong Man – cortometraggio muto del 1910
 The Wrong Man – film del 1917 diretto da Fred Kelsey
 Il ladro (The Wrong Man) – film del 1956 diretto da Alfred Hitchcock
 L'uomo sbagliato (The Wrong Man) – film per la televisione del 1993 diretto da Jim McBride